Soch hat folgende Bedeutungen:

Soʻx, usbekische Exklave in Kirgisistan
Soch (Film), indischer Film (2002)